Nocturnal — дебютний альбом хіп-хоп дуету під назвою Heltah Skeltah, до якого входять Rock і Ruck, обидва з Брукліна, входять в супергрупу Boot Camp Clik. Це був першим альбомом BCC. Другим альбомом був Boot Camp Clik був дебютна платівка дуету Smif-N-Wessun в 1995 який називався Dah Shinin'.

Під керівництвом грубого голосу Rock'a, гучним голосом і сильними ліричними зддібностями Ruck, і за підтримки музичного апконементу Da Beatminerz, Shaleek Shawn J. Period, E-Swift та інших, реліз отримав широке визнання у світі хіп-хопу, отримавши продажі в кількості 250,000 примірників на території США.

Трек лист 

Альбоми Duck Down Records